По Боями за Казань стоит понимать:

 Осаду Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году
 Бой за Казань (1774) в ходе Крестьянской войны 1773—1775 годов.
 Штурм Казани Народной армией КОМУЧа в августе 1918.
 Казанскую операцию РККА в сентябре 1918.